Deller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Deller (1912–1979), englischer Countertenor
 Christine Becela-Deller (* 1963), deutsche Pharmazeutin
 Florian Johann Deller (1729–1773), österreichischer Komponist und Violinist
 Jeremy Deller (* 1966), britischer Künstler
 Johann Georg Deller (1808–1879), Schweizer Bauunternehmer
 Karlheinz Deller (1927–2003), deutscher Assyriologe
 Keith Deller (* 1959), ehemaliger englischer Dartspieler
 Ludwig Ferdinand Deller (1923–2007), deutscher Bildhauer
 Mark Deller (* 1938), englischer Countertenor
 Thomas Deller, deutscher Mediziner